G26 ou G-26 peut faire référence à :
 G-26, un missile de croisière supersonique, une version du SM-64 Navaho ;
 Glock 26, un pistolet autrichien ;
 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres